Parktheater bezeichnet:

 das Parktheater im Kurhaus Göggingen in Augsburg
 das Heckentheater oder Parktheater im Großen Garten in Dresden, das älteste Gartentheater Europas, siehe Großer Garten (Dresden) #Gegenwart
 das Comoedienhaus Wilhelmsbad in Hanau
 das Parktheater in Iserlohn
 das Parktheater Kempten in Kempten (Allgäu)
 das Parktheater Plauen im Stadtpark Plauen, siehe Plauen #Theater

Siehe auch:
 Freilichtbühne